Sewart kann sich beziehen auf: 

 Alan Sewart (1928–1998), britischer Schriftsteller
 Karl Sewart (1933–2019), deutscher Schriftsteller
 Sewart Air Force Base, ehemalige Luftwaffenbasis in Tennessee, USA
 Sewart Seacraft, ursprünglicher Name von Swiftships, US-amerikanische Schiffswerft